Jméno a příjmení Milan Kopecký má více nositelů:
 Milan Kopecký (fotbalista) (* 1943) – český fotbalista
 Milan Kopecký (lední hokejista) (* 1981) – český lední hokejista
 Milan Kopecký (literární historik) (1925–2006) — český literární historik a editor